L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Juan Ignacio Chela remporte l'épreuve de simple, Potito Starace et Martín Vassallo Argüello celle de double.

Lauréats 
Juan Ignacio Chela, déjà titré en 2000 et finaliste en 2006, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Carlos Moyà.

En double, Potito Starace et Martín Vassallo Argüello remportent le titre en battant en finale Lukáš Dlouhý et Pavel Vízner. Il s'agit du  titre de leur carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Mexique
ATP 2007
Sport au Mexique en 2007
Tennis en mars 2007